Kolomak (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Ukraine, siehe Kolomak
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Kolomak (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka, siehe Kolomak (Reschetyliwka)

Kolomak ist auch der Name eines Flusses in der Ukraine, siehe Kolomak (Fluss).